Irio est un prénom rare, porté par :

 Irio de Paula (1939-2017), auteur-compositeur-interprète et guitariste brésilien naturalisé italien.
 Irio Ottavio Fantini (1943-2009, illustrateur italien, dessinateur de timbres-poste de la Poste vaticane.